Рекорди Європи з бігу на 10 кілометрів визнаються Європейською легкоатлетичною асоціацією з-поміж результатів, показаних європейськими легкоатлетами на шосейній дистанції, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Див. також 

 Хронологія світових рекордів з легкої атлетики – 10 кілометрів (чоловіки)
 Хронологія рекордів України з легкої атлетики – 10 кілометрів (чоловіки)

Примітки

Джерела 

 Список найкращих результатів з бігу на 10 кілометрів серед європейських легкоатлетів за всі часи на сайті Світової легкої атлетики 

Чоловіки